Finale UEFA Lige prvaka 2021. bila je finalna utakmica UEFA Lige prvaka 2020./21., ukupno 66. sezone najjačeg europskog klupskog natjecanja koje se organizira pod okriljem UEFA-e, a 29. sezone od reformiranja natjecanja iz Kupa prvaka u UEFA Liga prvaka. Finale je odigrano na Estádiju do Dragãu u Portu, Portugal, 29. svibnja 2021. godine, između dva engleska kluba: Manchester Cityja (čije je ovo prvo europsko finale) i Chelseaja (čije je ovo treće europsko finale).

Prvobitno je bilo u planu da se finale odigra na Stadionu Krestovski u Sankt-Peterburgu u Rusiji. Međutim, zbog pandemije COVID-19, od domaćina finala Lige prvaka i Europske lige zatraženo je da odgode finala u svojim gradovima na godinu dana. S tim u vezi, UEFA je 17. lipnja 2020. najavila da će se finale Lige prvaka 2021. održati u Carigradu, koji je godinu dana ranije trebalo biti domaćin finalne utakmice, a umjesto njega izabran je Lisabon, glavni grad Portugala. Dana 13. svibnja 2021. UEFA je najavila da će se finalna utakmica ipak odigrati na Estádiju do Dragãu u Portu kako bi navijači mogli prisustvovati utakmici.

Chelsea je pobijedio rezultatom 1:0 te je teko osvojio svoj drugi naslov UEFA Lige prvaka. Chelsea će s Villarrealom, pobjednikom UEFA Europske liga 2020./21., igrati u UEFA Superkupu 2021. i kvalificirat će se na FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2022. u Japanu.

Momčadi

Put do finala 

Napomena: Rezultati finalista navedeni su na prvom mjestu (D: domaćin; G: u gostima; N: neutralni teren).

Utakmica

Detalji 
„Domaćin” (iz administrativnih razloga) određen je dodatnim ždrijebom održanim 10. srpnja 2020.

Statistike

Bilješke 
  Obje utakmice odigrana se u Budimpešti (Mađarska), zbog ograničenja putovanja između Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva zbog pandemije COVID-19.
  Prva utakmica odigrana je u Bukureštu (Rumunjska), zbog ograničenja putovanja u Španjolskoj zbog pandemije COVID-19.
  Obje utakmice odigrana se u Sevilli (Španjolska), zbog ograničenja putovanja između Portugala i Ujedinjenog Kraljevstva zbog pandemije COVID-19.
  Svaka ekipa inače ima pravo na tri zamjene, uz četvrtu zamjenu u produžetcima (ne računaju se izmjene tijekom poluvremena u regularnom dijelu, prije početka produžetaka i poluvremena tijekom produžetaka).

Izvori

Vidi još 
 UEFA Liga prvaka 2020./21.
 Finale UEFA Europske lige 2021.
 UEFA Superkup 2021.

Vanjske poveznice 
 Službena web-stranica

Liga prvaka 2021.
Nogometne utakmice u Portugalu